Final Fantasy and Final Fantasy II Original Soundtrack est un album regroupant les musiques originales de Final Fantasy et Final Fantasy II (édité et développé par Square pour PlayStation).

Fiche technique 
 Label: DigiCube (1st Edition); Square Enix (Réédition)
 Catalogue No.: SSCX-10071/2, SQEX-10032/3
 Date de sortie: 23 October 2002, 23 September 2004
 Original Composition: Nobuo Uematsu, Pyotr Ilyich Tchaikovsky (2-21), Tsuyoshi Sekito (2-26, 2-27)
 Arrangement: Nobuo Uematsu (CD 1), Tsuyoshi Sekito (CD 2)
 Sound Programming: Minoru Akao

Liste des musiques 

Musique de Final Fantasy
Album de musique de jeu vidéo

en:Music of Final Fantasy I and II#Final Fantasy & Final Fantasy II Original Soundtrack